Italiaanse gemeente in de provincie Pesaro-Urbino (regio Marken): Peglio (Pesaro-Urbino)
Italiaanse gemeente in de provincie Como (regio Lombardije): Peglio (Como)